Esta é uma lista de Futebolistas do Tupi Football Club.

Por ano

2016 
GOLEIROS (4) Glaysson, George, Gonçalves e Paulo Víctor (teste); 
LATERAIS DIREITO (2) Wesley Douglas e Osmar; 
LATERAIS ESQUERDO (1) Thiaguinho; ZAGUEIROS (3) Hélder, Léo Fortunato e Fabrício Soares;  *VOLANTES (2) Felipe Alves e Rafael Jataí; MEIAS (5) Hiroshi, Vinicius Kiss, Ygor, Miguel (teste) e Tiago (teste); 
ATACANTES (3) Michel Douglas, Ramon e Pedro (teste).

2017

Elenco no Estadual 
Goleiros: Gideão, Gonçalves e Luigi
Zagueiros: Edmário, Fernando, Euller
Laterais: Yago, Lucas, Bruno Santos
Volantes: Marcel e Vinícius
Meias: Ruan, Raphael Augusto, Caio, Thiago André e Juninho
Atacantes: Flávio Caça-Rato, Jajá e Sávio

Tupi Football Club